A quinta temporada de Southland estreou em 2013.

Episódios

Episódio 1 
{| class="wikitable" style="width:100%; margin:auto;"
|- style="color:white"
!style="background-color: #FEEA1A;" | Nº#
! style="background-color: #FEEA1A;" | Episódio#
! style="background-color: #FEEA1A;" | Título
! style="background-color: #FEEA1A;" | Dirigido por
! style="background-color: #FEEA1A;" | Escrito por
! style="background-color: #FEEA1A;" | Audiência EUA(milhões)
! style="background-color: #FEEA1A;" | Data de Lançamento
! style="background-color: #FEEA1A;" | Código deProdução

Episódio 2

Episódio 3

Episódio 4

Episódio 5

Episódio 6

Episódio 7

Episódio 8

Episódio 9

Episódio 10 

Temporadas de séries de televisão